Guillermo I, el Tuerto (Dresde, 19 de diciembre de 1343 - Castillo de Grimma, 9 de febrero de 1407) fue un margrave de Meissen. Su apodo está relacionado con la leyenda de que san Benón se le apareció a él debido a sus disputas con la iglesia en un sueño y tenía un ojo sacado.

Biografía 
Guillermo era el hijo de Federico II de Meissen y Matilde de Baviera. Hasta 1382 reinó junto con sus hermanos mayores y alternativamente. Después su hermano Federico III murió en 1381, llevó a cabo en 1382 con el resto de herederos la llamada división de Chemnitz, en que le fue concedido el margraviato de Meissen como herencia. Desde 1395 administró como gobernador (vicario) Jobst de Moravia (su cuñado) y la Marca de Brandeburgo. Guillermo era uno de los más activos príncipes Wettin, trabajó con inteligencia para eliminar los poderes de pequeños estados nobles del interior de Meissen y la defensa de la Casa de Luxemburgo bohemia. También adquirió el gobierno de Colditz, llevó las ricas posesiones del Burgraviato de Dohna, que vendió (Feudo de Dohna), en sí mismo, y era un gran mecenas de la catedral de Meissen cuya exención ayudó a reforzar con éxito. En 1404 Guillermo fundó el monasterio agustino en Dresde, y lo dotó de posesiones.

Matrimonios 
La primera esposa de Guillermo fue Isabel de Moravia (m. 1400), después de cuya muerte se casó por segunda vez, con Ana de Brunswick. Ambos matrimonios carecieron de hijos, de manera que su herencia pasó a sus sobrinos Federico el Pacífico, Federico el Belicoso y Guillermo el Rico.

Antepasados

Referencias 
 Matthias Donath: Die Grabmonumente im Dom zu Meißen. Leipziger Universitätsverlag, 2005, , S. 285-287.
 Carl Wenck: Die Wettiner im XIV. Jahrhundert insbesondere Markgraf Wilhelm und König Wenzel nebst einem Exkurs: Der vogtländische Krieg, Duncker & Humblot, Leipzig 1877

Margraves de Meissen (Casa de Wettin)
Nobles de Alemania del siglo XIV
Nacidos en Dresde